Sardinská rallye 2015 (formálně 12º Rally di Sardegna) byl 6. podnik Mistrovství světa v rallye 2015 (WRC), který konal na Sardínii 11. až 14. června 2015. Rally se konala na šotolině. Podnik měl 23 rychlostních zkoušek (SS). V hlavní soutěž zvítězil Sébastien Ogier s návigátorem Julienem Ingrassiou a WRC 2 zvítězil Jurij Protasov.

Celkové pořadí

Jednotlivé etapy

Power Stage

Reference

Externí odkazy 
 

Mistrovství světa v rallye 2015
2015
Sport v Itálii v roce 2015